Conquest kan syfta på: 
 Cessna 425 Conquest I – ett 2-motorigt propellerdrivet allmänflygplan (1978)
 Cessna 441 Conquest II – ett 2-motorigt propellerdrivet allmänflygplan (1975)

Personer
 Robert Conquest (1917-2015), en brittisk historiker, poet och författare